La famille Gnassingbé est une grande famille originaire du nord du Togo :
 Gnassingbé Eyadema (1935-2005), président de la République togolaise de 1967 à 2005 ;
 Faure Gnassingbé (1966-), fils et successeur de Gnassingbé Eyadema 4e président de la République togolaise depuis 2005 ;
 « Rock » Balakiyèm Gnassingbé (?-), frère du président Faure Gnassingbé, officier de l'armée et ex-président de la Fédération togolaise de football.